Élida, Élis, Ilia nebo Eleia může znamenat:

 Élida (historické území) – království a historické území na západě poloostrova Peloponés v Řecku
 Starověká Élida – starověké město v historickém území Élida a zároveň komunita a vesnice v obecní jednotce Amaliada
 Élida (regionální jednotka) – regionální jednotka v rámci kraje Západní Řecko (od roku 2011)
 Élida (prefektura) – prefektura v rámci kraje Západní Řecko (do roku 2011)
 Élida (obec) – obec v regionální jednotce Élida

Související články 
 Elis (hudební skupina) – hudební skupina (symfonický metal)
 Elis (zpěvačka) – zpěvačka Eliška Mrázová